Полиместор (Полимнестор, , ) — персонаж древнегреческой мифологии. Царь фракийцев, его жена Илиона (дочь Приама). Получил золото от Приама. Убил Полидора, затем Гекубу, и троянские пленницы вырвали ему глаза и убили его сыновей.

Согласно другому рассказу, у него был сын Деипил. Он по ошибке убил своего сына, желая погубить Полидора, затем убит Полидором. Либо убит Илионой. Его облик принимает Аполлон. Действующее лицо трагедии Еврипида «Гекуба», в «Энеиде» же, где рассказывается о Полидоре, убийца по имени не назван.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Фракия в древнегреческой мифологии
Цари бистонов